Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Johan Landsberg che hanno battuto in finale Amir Hadad e Harel Levy 7-64, 6-1.

Teste di serie

 Stephen Huss /  Johan Landsberg (Campioni)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (primo turno)

 Adam Chadaj /  Stéphane Robert (semifinali)
 Dominique Coene /  Jasper Smit (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2005